Ljuben (), engl. als Lyuben transkribiert, ist ein bulgarischer und mazedonischer männlicher Vorname.

Namensträger 

 Ljuben Berow (1925–2006), bulgarischer Ministerpräsident
 Ljuben Dilow (1927–2008), bulgarischer Schriftsteller
 Ljuben Iliew (* 1989), bulgarischer Ringer
 Ljuben Karawelow (1834–1879), bulgarischer Dichter und Unabhängigkeitskämpfer
 Ljuben Panow (* 1974), bulgarischer Badmintonspieler
 Ljuben Petkow (1939–2016),  bulgarischer Journalist und Schriftsteller
 Ljuben Spassow (* 1943), bulgarischer Schachgroßmeister
 Ljuben Stanew (1924–2009), bulgarischer Schriftsteller
 Ljuben Stoew (1939–2016), bulgarischer Maler und Grafiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Bulgarischer Personenname